Propsteikirche St. Peter und Paul steht für:

 Propsteikirche St. Peter und Paul (Bochum)
 Propsteikirche St. Peter und Paul (Dessau)
 Wormser Dom, 1862 von Papst Pius IX. zur Propsteikirche erhoben